Paulo Gonçalves ist der Name folgender Personen:

* Paulo Gonçalves (Fußballspieler) (* 1936), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Paulo Gonçalves (Rennfahrer) (1979–2020), portugiesischer Motorradrennfahrer